pieniążek – rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych
 pieniążek  – potoczna nazwa  z rodzaju pilea

Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Pieniążek (ur. w 1940) – polski prawnik
 Artur Pieniążek (ur. w 1968) – polski szachista
 Eugeniusz Pieniążek – ur. w 1934 - polski pilot i konstruktor lotniczy
 Jan Chryzostom Pieniążek (ok. 1630-1712) – polski urzędnik
 Jakub Pieniążek – polski muzyk
 Janusz Odrowąż-Pieniążek (ur. 1931) – polski historyk literatury i muzeolog
 Jarosław Pieniążek (1853–1920) – aktor, dziennikarz, kolekcjoner, urzędnik
 Jerzy Pieniążek (ur. 1957) – polski polityk
 Józef Pieniążek (1888-1953) – polski artysta malarz i grafik
 Mikołaj Pieniążek (zm. 1474) – polski urzędnik
 Paweł Pieniążek (ur. 1989) – polski dziennikarz i reporter wojenny
 Stanisław Pieniążek z Witowic (zm. 1493) – polski urzędnik i wojskowy 
 Szczepan Pieniążek (1913-2008) – polski sadownik
 Zenon Pieniążek (1913-1968) – polski piłkarz

Inne:
 Rydzewo-Pieniążek – wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Radziłów